Кристиан Мачадо (; 24 июля 1974; Рио-де-Жанейро, Бразилия) — бывший вокалист группы Ill Niño, продюсер, владелец студии Soundwar Studios. В 1998 году начал играть в Ill Niño на бас-гитаре, в 2000 году стал вокалистом. Кристиан принимал участие в проекте Roadrunner United, был гостевым вокалистом на альбомах таких групп как, Soulfly, Sepultura, 40 Below Summer.

В начале 2019 года покинул группу Ill Niño. Осенью 2020 года планирует выпустить дебютный сольный альбом Hollywood Y Sycamore.

Дискография 
Ill Niño

 Revolution Revolución (2001)
 Confession (2003)
 One Nation Underground (2005)
 Enigma (2008)
 Dead New World (2010)
 Epidemia (2012)
 Till Death, La Familia (2014)

Гостевое участие

Звукозапись

Примечания

Ссылки 

 Кристиан Мачадо на Facebook

Музыканты альтернативного метала